Кураловское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кураловское сельское поселение — в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан.
 Кураловское сельское поселение — в Спасском районе Республики Татарстан.